A mai nap történelmi évfordulóiról lásd:  .

Az év egyes napjainak történelmi évfordulói 

Naptárszerű formában:

Kapcsolódó szócikkek 

 Évezred
 Évszázad
 Évtized
 Év
 Hónap
 Napok és hónapok elnevezésének eredete a magyar nyelvben
 Naptár
 Magyar névnapok
 Wikipédia:Évfordulók kincsestára

Külső hivatkozások

Magyarul 
 ezenanapon.hu

Angol nyelven 
 A mai napon történt a tudomány világában
 The History Channel: Mai nap történelmi évfordulói
 On-This-Day.com
 IMDb: Ezen a napon történt a filmvilágban
 Associated Press Politika-történelmi évfordulók
 Bizarr események évfordulója

To~rtenelmi evford